Ce mot arabe, signifiant père de..., peut être écrit abou,  ou abû.

Abou peut désigner :
 Abou, un mot présent dans de nombreux noms arabes de personnages masculins formant avec le mot qui suit la kun'ya (كُنْية [kun'ya], surnom) ;
 Abou, le nom égyptien de la ville qui était située sur l'île Éléphantine près de l'actuelle Assouan.

Voir aussi 
 Abou Dabi, un émirat des Émirats arabes unis
 Abou Dabi, la capitale de l'émirat du même nom et des Émirats arabes unis